Бужору () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 Бужору () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Бужору.
 Бужору () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Келмецую.
 Бужору () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Добра.